Observatori Astronòmic del Garraf, observatori astronòmic situat al terme d'Olivella, al Garraf
 Official Airline Guide, servei d'informació sobre vols, aerolínies i aeroports d'arreu, amb seu al Regne Unit